Tistronskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Björnskäret och Tistronskäret, Vasa, Österbotten, 
 Tistronskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Tistronskär
Tistronskären